Il singolare femminile del torneo di tennis Wellington Classic 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Noëlle van Lottum che ha battuto in finale Donna Faber 6–4, 6–0.

Teste di serie 

 Andrea Strnadová (primo turno)
 Sabine Hack (secondo turno)
 Larisa Neiland (primo turno)
 Raffaella Reggi (primo turno)

 Veronika Martinek (primo turno)
 Ann Grossman (semifinali)
 Kathy Rinaldi (primo turno)
 Kristin Godridge (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wellington Classic 1992